Mitologia/Història:
 La fundadora i primera reina de Cartago, Tunísia, coneguda com a  Elisa o Dido;

 Biografies:
 Elisa Bonaparte, germana de Napoleó
 Elisa Donovan, actriu estatunidenca
 Elisa Lledó, actriu valenciana de televisió
 Elisa Toffoli, cantant italiana coneguda amb el nom artístic d'Elisa

 Música:
 Eliza (Cherubini), òpera en dos actes composta per Luigi Cherubini
 Für Elise, una de les composicions més populars de Ludwig van Beethoven
 '''Elisa''', òpera composta per Joseph Mazzinghi

 Cinema:
 Elisa (pel·lícula) (Élisa), pel·lícula francesa dirigida per Jean Becker (1995) protagonitzada per Gérard Depardieu i Vanessa Paradis
 Elisa K, pel·lícula catalana dirigida per Jordi Cadena i Judith Colell (2010) protagonitzada per Aina Cloter

 Bioquímica: ELISA, tècnica d'inmunoassaig

 Informàtica: ELIZA, programa informàtic